Сидар-Фолс — город в графстве Блэк-Хок, Айова, США
 Сидар-Фолс — невключённая территория в штате Висконсин, США

 «Cedar Falls» — военная операция, проведённая силами США и Южного Вьетнама в январе 1967 года в ходе Вьетнамской войны